Мириа́н:

 Мириан I — третий по счёту царь Иберии из династии Фарнавазидов
 Мириан II — царь Иберии
 Мириан III — царь Иберии, который почитается как первый христианский царь Грузии